Rejon kompanijiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon, utworzony w 1923, ma powierzchnię 967 km². Siedzibą władz rejonu jest Kompanijiwka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 16 silskich rad, obejmujących w sumie 51 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy